Яна Александровна Шеина (23 июня 2000, Москва) — российская футболистка, полузащитница и защитница клуба «Локомотив» и сборной России.

Биография

Клубная карьера 
В детстве занималась ритмикой, но с четвёртого класса сосредоточилась на футболе. Воспитанница московских футбольных школ «Царицыно» (первый тренер — Светлана Капранова) и «Чертаново» (тренер — Роман Викторович Езопов). Неоднократная победительница и призёр московских турниров в младших возрастах. В составе сборной Москвы — победительница и лучший игрок первенства России среди девушек (до 17 лет) 2016 года. Финалистка VIII летней Спартакиады учащихся России (2017).

С 2018 года выступает на взрослом уровне за московский «Локомотив». Дебютный матч в высшей лиге России сыграла 4 мая 2018 года против ЦСКА, а свой первый гол забила 4 августа 2018 года в ворота клуба «Звезда-2005». Всего в сезоне 2018 года забила 4 гола и стала одной из лучших бомбардиров своего клуба, наряду с Анной Кожниковой. Серебряный призёр чемпионата России 2019 и 2020 годов, чемпионка России 2021 года, бронзовый призёр 2022 года.

Карьера в сборной 
Выступала за юношеские (до 15 и до 17 лет) и молодёжную сборную России.

В национальной сборной России дебютировала 9 ноября 2018 года в товарищеском матче против Сербии, выйдя на замену в перерыве.

Учится в РГУФК на футбольного тренера.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Локомотив»
 Профиль на сайте ФК «Локомотив»
 «Я жесткий человек. Могу „убить“ во время матча»

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Локомотив»